Талышский бегун трехлопастной () — вид жуков из семейства жужелиц (Carabidae). Является эндемиком Талыша.

Внешний вид 
Длина тела до 35—40 мм, окраска черная; надкрылья гладкие, матовые, едва заметно точечные; края переднегруди слегка приподняты; усики и ноги длинные, черные.

Ареал 
Обитает в Талыше.

Биология 
Имаго появляются в конце лета, активны до осени, затем уходят на зимовку в укрытия — под камни, в лесную подстилку и т. п. Спариваются и откладывают яйца в почву весной. Личинки развиваются и окукливаются в почве. Питаются жуки и их личинки различными беспозвоночными, в основном насекомыми и их личинками.

Меры защиты 
Охраняется в Гирканском национальном парке. Включён в первое издание Красной книги Азербайджана.

Примечания

Литература 
 Красная книга Азербайджана. — Том I. — 1988.
 Богачев А. В. Животный мир Азербайджана. — Баку: АН Азербайджанской ССР, 1951.

Карабусы
Фауна Талыша
Эндемики Талыша